Карели () — город, центр одноимённого муниципалитета в крае Шида-Картли в Грузии, в 94 км к западу от Тбилиси.

Население — 6654 (2014).

Первое упоминание относится к 1715 году. 19 апреля 1962 года село Карели получило статус посёлка городского типа.

Примечания 

Города Грузии
Населённые пункты Карельского муниципалитета